Zelm ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Zelm (* 1953), deutscher Politiker (SED), FDJ-Funktionär und Fußballtrainer
 Paul van Zelm (* 1964), niederländischer Hornist und Professor an einer Musikhochschule